Fillmore může být:
 Charles J. Fillmore (1929–2014), americký jazykovědec
 John Fillmore Hayford (1868–1925), americký geodet
 Millard Fillmore (1800–1874), 13. prezident USA
 Abigail Fillmoreová (1798–1853), jeho první žena
 Caroline Fillmoreová (1813–1881), jeho druhá žena
 Fillmore County, dva okresy v USA
 Fillmore (Kalifornie), město v USA
 Fillmore (Utah), město v USA
 Fillmore East, hudební klub v New Yorku
 Fillmore West, hudební klub v San Francisku